Мэттью Лин Лиллард (; род. , Лансинг, Мичиган, США) — американский актёр и продюсер, наиболее известный по фильмам «Крик», «Хакеры», «Панк из Солт-Лейк Сити», «13 привидений», «Скуби-Ду».

Ранняя жизнь 
Мэттью Лиллард родился  в Лансинге, штат Мичиган и вырос в Калифорнии. Посещал Американскую академию драматического искусства, Калифорния, и театральную школу Circle in the Square, Нью-Йорк.

Карьера 
Актёр получил мировую известность, сыграв Шэгги в киноадаптации мультипликационной франшизы «Скуби-Ду» в 2002 году. Спустя два года он вернулся к этой роли в сиквеле под названием «Скуби-Ду 2: Монстры на свободе». Также Лиллард, начиная с мультфильма «Скуби-Ду! Абракадабра-Ду», озвучивает Шэгги во всех мультипликационных сериалах, фильмах и видеоиграх. Тем не менее, в мультфильме 2020 года персонажа озвучивал другой актёр, в связи с чем Мэттью Лиллард высказал своё недовольство.

В 2011 снялся вместе с Джорджем Клуни и Джуди Грир в драматическом фильме «Потомки» режиссёра Александра Пэйна, который был выдвинут на премию «Оскар» в пяти номинациях. В том же году появился в 9-м эпизоде седьмого сезона сериала «Доктор Хаус» в качестве приглашённой звезды.

В 2012 состоялся режиссёрский дебют Лилларда, он снял комедийный фильм «Миром правит толстый мальчик».

В 2017 появился в нескольких эпизодах в третьем сезоне культового сериала «Твин Пикс» в роли школьного директора Уильяма Гастингса, обвинённого в убийстве.

Личная жизнь 
В 2000 году женился на Хизер Хелм, у пары трое детей: Эддисон Грейс (р. 13.06.2002), Мейси Лин (р. 19.10.2004), Лиам Питер (р. 23.04.2008). В октябре 2005 года Лиллард принял участие в турнире «Dungeons&Dragons» против членов клуба «Квест» в замке «Magic» в Голливуде.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Американской академии драматического искусства
Киноактёры США